Hérisson oreillard est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces ou groupes différents de hérissons :
 Hérisson oreillard, notamment l'espèce Hemiechinus auritus
 Hérisson oreillard d'Éthiopie, l'espèce Paraechinus aethiopicus 
 Hérissons oreillards, les membres du genre Hemiechinus

Nom de mammifère ambigu
Insectivore (nom vernaculaire)